AYQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Connelland, Ayers Rock (Northern Territory), Australia